Аянгаты́ (), Сарыг-Бёль — село в Барун-Хемчикского кожууне Республики Тыва. Административный центр и единственный населённый пункт Аянгатинского сумона.

История 
С 2016 года относится к району Крайнего Севера (Постановление Правительства РФ от 6 декабря 2016 г. N 1305 «О внесении изменений в перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)»

География 
Село находится у р. Большие Аянгаты.

Улицы
ул. Комсомольская, ул. Культуры, ул. М.Чыргала, ул. Степная, ул. Урожайная.
К селу административно принадлежат местечки (населённые пункты без статуса поселения) м. Агылыг-Шат, м. Ак-Даш, м. Ак-Мажалык, м. Ак-Хем, м. Алангыыш, м. Алдыы-Хадынныг, м. Ачалыг-Тей, м. Аът-Баштыг-Узук, м. Бай-Каът, м. Баян-Булак, м. Беш-Чалыг, м. Биче-Аянгаты, м. Борбак-Тал, м. Даялыг, м. Доора-Даг, м. Доргун, м. Кара-Адыр, м. Кара-Суг, м. Кара-Узук, м. Кезек-Каът, 668048 м. Кужурлуг-Мажалык, м. Кургаг-Адыр, м. Кызыл-Даш, м. Кылбыштыг, м. Малгаштыг, м. Оваалыг, м. Оруктуг-Кара-Суг, м. Оруктуг-Озен, м. Остуг, м. Оттук-Даш, м. Сарыг-Кырлар, м. Сукпак, м. Сыынныг-Кара-Суг, м. Узун-Кара-Суг, м. Узун-Озен, м. Устуу-Хадынныг, м. Ховаганныг, м. Чаагай-Каът, м. Чайлаг-Кара-Суг, м. Чайлаг-Озен, м. Чинге, м. Чыдыг, м. Шангыр-Озен, м. Шивилиг, м. Ыйгылак.
 Географическое положение
Расстояние до:

районного центра Кызыл-Мажалык: 25 км.

областного центра: Кызыл 264 км.

 Ближайшие населенные пункты
Бижиктиг-Хая 18 км, Чыргакы 18 км, Чыраа-Бажы 24 км, Кызыл-Мажалык 25 км

Население

Известные жители 
Буян-Бадыргы, Монгуш (25 апреля 1892 — 22 марта 1932) — тувинский общественный и государственный деятель, основоположник тувинской государственности. родился в местечке Оваалыг, в семье арата Номчула из рода Монгушей.

Хомушку Сайынотович Алдын-оол — Заслуженный учитель школы РСФСР, ректор КГПИ (1964—1979), кандидат педагогических наук, автор букваря, методики преподавания тувинского языка в начальной школе (1966) и в средней школе (1972), пособия по выразительному чтению (1974).

Инфраструктура 
МБДОУ Детский сад «Аян» с. Аянгаты

МБОУ СОШ с. Аянгаты.

Лето действует детское оздоровительное учреждение «Аян»
сельский Дом культуры села Аянгаты
 Сотовая связь
отсутствует

Транспорт 
Автодороги местного значения, дорога до Бижиктиг-Хая.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Барун-Хемчикского кожууна